Japonská invaze na Tchaj-wan může být:
 Japonská invaze na Tchaj-wan (1895) – Japonská úspěšná invaze na Tchaj-wan v roce 1895
 Japonská invaze na Tchaj-wan (1874) – Japonská neúspěšná invaze na Tchaj-wan v roce 1874
 Japonská invaze na Tchaj-wan (1616) – Neúspěšná invaze japonského obchodníka Tóana Murajamy na Tchaj-wan v roce 1616
 Japonská invaze na Tchaj-wan (1609) – Japonská neúspěšná invaze na Tchaj-wan v roce 1609